Zgošća (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Zgošća (rijeka), rijeka